Agia Paraskevi (Athene)
 Agia Paraskevi (Lesbos)